Sadowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Sadowo, village du powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie
 Sadowo, village du powiat de Żuromin, dans la voïvodie de Mazovie
 Sadowo, village de la voïvodie de Podlachie
 Sadowo, village de la voïvodie de Lubusz
 Sadowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sadowo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sądowo, village de la voïvodie de Poméranie